Vaterpolo na Poletnih olimpijskih igrah 2016. Tekmovanja potekajo za moške in ženske reprezentance.

Moški

Skupina A

Skupina B

Viri 

 Izidi na RTVSLO

2016
Športi Poletnih olimpijskih iger 2016